Windeyer je lahko:
 William John Victor Windeyer, general
 Margaret Windeyer, sufražetka
 Mary Elizabeth Windeyer, knjižničarka